Сюньтянь — может означать:

 Сюньтянь — китайское имя.
 Сюньтянь — орбитальный телескоп.
  — Гемейнде в Китае, волость КНР.